Трессан:

 Трессан (ум. 550) — священник из Марей-сюр-Марна.
 Трессан, Луи Элизабет де ла Вернь де (1705—1783) — французский писатель.